Герб «Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципального района, Хабаровского края Российской Федерации.

Утверждён 24 ноября 2021 года Решением  № 44 Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципального района Хабаровского края.

В Государственный геральдический регистр Российской Федерации внесён под номером 13776.

Описание и обоснование символики 
Геральдическое описание (блазон) гласит:

.

Герб городского поселения «Рабочий поселок Охотск» создан на основе исторического герба города Охотск Иркутского наместничества, Высочайше утвержденного 26 октября 1790 года, подлинное описание которого гласит: 

Городское поселение «Рабочий поселок Охотск» является геральдическим правопреемником города Охотск Иркутского наместничества. Применение в гербе городского поселения «Рабочий поселок Охотск» фигур из исторического герба города Охотск — символ культурно-исторической преемственности, традиций, бережно сохраняемых местными жителями, связи поколений.

Примененные в гербе цвета и металлы дополняют его символику:
лазурь (синий цвет) — символ возвышенных устремлений, искренности, добродетели и свободы;
черный цвет — символ мудрости, вечности и покоя;
червлень (красный цвет) — символ мужества, отваги, а также труда, красоты и праздника;
серебро (белый цвет) — символ святости, чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения;
золото (желтый цвет) — символ высшей ценности, величия и богатства.

История 

Исторический герб города Охотска Иркутского Наместничества, был Высочайше утверждён Екатериной II 26 октября 1790 года (по старому стилю), и имел следующее описание:

В советский период, в 1976 году по проекту Геннадия Усова был утверждён новый герб Охотска.

Элементы герба Охотска 1790 года (якоря и штандарт) вошли в герб Охотского района Хабаровского края, утверждённого 26 августа 2005 года.

24 ноября 2021 года Решением № 44 Совета депутатов городского поселения «Рабочий посёлок Охотск» Охотского муниципального района Хабаровского края был утверждён новый герб посёлка.

См. также 
 Гербы районов Хабаровского края
 Гербы населённых пунктов Хабаровского края

Ссылки 
 Герб Охотска
 Меликаев В. И., Сержан В. В. «Каталог современных гербов городов, поселков и сел СССР»
 Об официальных символах (гербе и флаге) городского поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципального района Хабаровского края
 Об официальных символах (гербе и флаге) городского поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципального района Хабаровского края (документ Word)

Примечания 

О
Охотск
Гербы с изображением якоря
Гербы с изображением двуглавого коронованного орла